Siła strachu (oryg. Fear Is the Key) – powieść Alistaira MacLeana
 Siła strachu (oryg. Fear Is the Key) – film fabularny z 1972 roku na podstawie powieści MacLeana, reż. Michael Tuchner
 Siła strachu (oryg. Hide and Seek) – film fabularny z 2005 roku, reż. John Polson